De Beker van Portugal 2016/17 (Portugees: Taça de Portugal 2016/17) is het 77ste seizoen van de strijd om de Portugese voetbalbeker. Het toernooi begon op 3 september 2016 met de wedstrijden in de 1e ronde en eindigde op 28 mei 2017 met de finale in het Estádio Nacional in Oeiras. De titelhouder was Braga. Benfica versloeg in de finale Vitória de Guimarães met 2-1, en plaatste zich zo voor de groepsfase van de UEFA Europa League 2017/18.

Kwartfinale

Halve finale

Benfica wint met 5-4 over 2 wedstrijden.

3–3 over 2 wedstrijden. Vitória de Guimarães door op basis van uitdoelpunten.

Finale

Externe links
Officiële website 

Portugal
2017